Флаг муниципального образования Крутогоровское сельское поселение Соболевского муниципального района Камчатского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 февраля 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7152.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Крутогоровского сельского поселения в жёлтом, белом, голубом и красном цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле серебряный соболь, лежащий с положенным вдоль лап хвостом на золотом холме, в оконечности обременённом серебряным волнистым поясом, широко окаймлённым лазурью и обременённым сообразно изогнутым рядом червлёных шаров без числа».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природно-географические и экономические особенности Крутогоровского сельского поселения.

Название Крутогоровский отражено на флаге жёлтым крутым холмом, в основании которого расположен волнистая полоса — река. Посёлок Крутогоровский расположен на песчаной косе Охотского моря рядом с устьем реки Крутогорова, по которой и получил своё название. Река известна русским со времени первого камчатского похода В. В. Атласова в 1697 году. Название, существующее с начала XVIII века, появилось благодаря крутому правому берегу речного понизовья.

Волнистая полоса, состоящая из голубых и белой частей, также символизирует богатство водных ресурсов. Основным занятием местных жителей является ловля и переработка рыбы — в реках Крутогоровского сельского поселения водятся практически все виды лососёвых пород. Геральдические фигуры красные шары — аллегория красной икры — популярного деликатеса, дополняют символику флага, подчёркивая особое значение рыбного промысла.

Символика белого соболя многозначна:

— соболь указывает на территориальную принадлежность Крутогоровского сельского поселения к Соболевскому муниципальному району, на флаге которого также изображён серебряный соболь;

— соболь на флаге поселения символизирует самобытную уникальную дальневосточную природу.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты и праздника.

Примечания